Příjmení Barinka nosí více osobností:

 Jozef Barinka (1860–1940) – slovenský a československý římskokatolický pedagog a politik
 Michal Barinka (* 1984) – český lední hokejista
 Peter Barinka (* 1977) – slovenský lední hokejista

Podobné 
 Bařinka

Externí odkazy